Ива́н Андре́евич Головнёв (родился 18 ноября 1978, Омск) — российский кинорежиссёр, член Союза кинематографистов РФ, директор фестиваля «ЭтноКино» (www.ethnofilm.ru), лауреат российских и международных кинофестивалей. Доктор исторических наук. Живёт в Санкт-Петербурге.

Сын антрополога, члена-корреспондента РАН, президента Российского фестиваля антропологических фильмов Андрея Головнёва.

Биография 
В 2000 году окончил исторический факультет Омского государственного университета, специализировался на кафедре этнографии. В 2002 году окончил школу-студию Свердловской киностудии в г. Екатеринбурге (мастерская Ярополка Лапшина), в 2005 году — Высшие курсы сценаристов и режиссёров в г. Москве (мастерская Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой). В 2016 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук в Институте этнологии и антропологии РАН (г. Москва) по теме «Становление советского этнографического кино в конце 1920-х — начале 1930-х гг.» (научный руководитель — академик РАН В. А. Тишков). В 2021 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук в Институте этнологии и антропологии РАН (г. Москва) по теме «Теории и практики советского этнографического кино 1920–1930-х гг.».

Избранная фильмография 

  — Маленькая Катерина / Tiny Katerina (https://www.youtube.com/watch?v=KZc0pKGaMKA )
  — Гость (короткометражный)
  — Перекресток
  — Старик Пётр / Old Man Peter (https://www.youtube.com/watch?v=rxXConKj58U)
  — Месторождение / Oil field (https://www.facebook.com/Mestorozdenie; https://www.youtube.com/watch?v=Q8EShPtJcbo )
 2012 — Усть-Полуй (https://vimeo.com/126060353)
 2015 — Страна Удэхе (https://www.facebook.com/udehe)
 2018 — Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева (https://www.facebook.com/arsenievfilm/, https://www.youtube.com/watch?v=z4JMvXK0uSo )
 2019 - Оленный всадник (https://www.facebook.com/evenkino)
2020 - Земля кереков (https://www.facebook.com/kerekfilm)
2021 - ПереСказы Бажова (https://www.facebook.com/bazhovfilm)

Призы фильмов 

 Гран-при российского фестиваля антропологических фильмов (Салехард, 2004 год)
 Приз гильдии киноведов и кинокритиков «Золотой слон» на МКФ «Сталкер», Москва, 2004
 Специальный приз Международного Жюри на 51 МКФ в Оберхаузене, Германия, 2005
 Приз за лучший документальный фильм на МКФ Документального и Антропологического кино в Пярну, Эстония, 2005
 Приз за лучший короткометражный фильм на МКФ «Киношок», Анапа, 2005
 Приз Службы кинематографии Румынии на XIII МКФ «Alter-Native», Румыния, 2005
 Номинация на премию «Лавр» в категории «Лучший короткометражный неигровой фильм», Москва, 2005
 Приз UNICEF на 47 МКФ ZINEBI, Бильбао, Испания, 2005
 Приз Жюри на МКФ «Black Maria», Нью-Йорк, США, 2006 l
 ГРАН-ПРИ «Potecasul de Bronz» на ECO ETNO FOLK FILM FESTIVAL , Румыния, 2006
 ГРАН-ПРИ на МКФ «Cameras des Champs», Франция, 2007
 Приз за лучший зарубежный фильм на МКФ в Джайпуре, Индия, 2007
 Лучший документальный фильм МКФ в Тегеране, Иран, 2008
 Лучший документальный фильм МКФ «Cortopotere», Италия, 2008
 Гран-при на МКФ Espiello, Испания, 2009
 Приз «Золотая Панда», МКФ в Сычуани, Китай, 2009
 Лучший документальный фильм на МКФ «Roshd», Иран, 2009
 Приз зрительских симпатий на МКФ «Espiello», Испания, 2010
 ГРАН-ПРИ на МКФ «Финно-Угорский мир», Сыктывкар, 2010
 Лучший этнографический фильм на МКФ «Festival de Cine Social», Чили, 2011
 Национальная премия в области кино и телевидения «СТРАНА» за лучший документальный фильм, Москва, 2011
 Специальный приз на МКФ ЛИСТОПАД, Белоруссия, 2012
 Лучший документальный фильм на МКФ в Сардинии, Италия, 2013
 Лучший фильм о коренных народах на МКФ в Пярну, Эстония, 2013
 Приз за лучшую операторскую работу на МКФ Человек и Природа", Иркутск, 2013
 ГРАН-ПРИ на кинофестивале «Кунаки», Россия, 2013
 ГРАН-ПРИ на кинофестивале «Мой край», Россия, 2013
 Национальная премия в области кино и телевидения «СТРАНА» за лучший документальный фильм, Москва, 2015
 Приз «Байкал» им. Валентина Распутина на Байкальском кинофестивале, Иркутск, 2016
 ГРАН-ПРИ на XXI международном кинофестивале «Зеленый взгляд», Санкт-Петербург, 2016
 ГРАН-ПРИ на Х Открытом Северо-Кавказском кинофестивале «Кунаки», Абхазия, 2016
ГРАН-ПРИ XV фестиваля «Человек и море», Владивосток, 2019 (https://vestiprim.ru/news/ptrnews/77705-itogi-hv-telefestivalja-chelovek-i-more.html )

Избранная библиография 
Головнев И.А. Феномен советского этнографического кино (творчество А.А. Литвинова). М.: ИЭА РАН, 2018. 226 с. (https://drive.google.com/file/d/1jCmhTNOUGNjgeX6vbCf-e8_hovJ-8jMc/view 
Головнев И. А. Чукотская экспедиция А. Литвинова. Финал советского этнокино  // Уральский исторический вестник № 3 (44). Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, 2014. С. 118—127;
Головнев И. А. «Лесные люди» — феномен советского этнографического кино // Этнографическое обозрение. 2016. № 2. С. 81-96.
Головнев И.А. Антропологическая кинохроника Владимира Ерофеева (на примере фильма «Крыша мира») // Вестник Пермского университета. История. 2019. № 2 (45). С. 87 – 96. (http://ethnofilm.ru/uploads/media/Анропологическая_кинохроника_Владимира_Ерофеева_Вестник_Пермского_университета_Статья.pdf )
Головнев И.А. Киноэтнография Леонида Капицы (на примере фильма «По берегам и островам Баренцева моря») // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 6 (183). С. 100 – 106. (http://uchzap.petrsu.ru/files/redaktor_pdf/1569481172.pdf )
Головнев И.А. Визуальная антропология Дзиги Вертова // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т. 16. Вып. 4. С. 1386 – 1403. (http://vestnik.spbu.ru/html19/s02/s02v4/14.pdf )
Головнев И.А. Традиционные этнокультурные сообщества в этнографическом кино. «Нанук с Севера» Роберта Флаэрти // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 451. С. 113 – 123. (http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1946&article_id=43788 )
Головнев И.А. Визуализация этничности в советском кино: «Страна гольдов» Амо Бек-Назарова (1930) // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2020. № 1. С. 114–125. (https://ling.tspu.edu.ru/archive.html?year=2020&issue=1&article_id=7729 )

Награды и премии 
Национальная премия в области кино и телевидения "СТРАНА", 2015 (http://ntstv.ru/news/news_2015-03-26.shtml )

Почетная премия Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, 2019 (http://kinopressa.ru/5361 )

Премия Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, 2020 (http://midural.ru/news/list/document164855/ )

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Открытого Российского фестиваля антропологических фильмов 
 Страница Союза кинематографистов РФ http://skekb.ru/chleny-soyuza/golovnev-ivan-andreevich/ 
 Страница на сайте Берлинского международного кинофестиваля https://www.berlinale-talents.de/bt/talent/ivan-golovnev/profile 
 Фильмы на канале ЭтноКино: https://www.youtube.com/user/ethnokinotube 

Выпускники ОмГУ
Члены Союза кинематографистов России
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Кандидаты исторических наук